Пролетарский проспект — название улиц в разных городах России.
 Пролетарский проспект — улица в Москве.
 Пролетарский проспект — улица в Санкт-Петербурге.
 Пролетарский проспект — улица в Щёлкове.
 Пролетарский проспект — прежнее название улицы Маяковского в Новочеркасске.
 Пролетарский проспект — прежнее (до 8 марта 1938 года) название Восточного переулка в Томске.